West-Fries (dialectgroep), een verzameling moderne Fries-Hollandse dialecten
 West-Fries of Westfries, iets of iemand van of gerelateerd aan de huidige regio West-Friesland
 SV Westfriezen, een voetbalvereniging
 West-Fries (schip, 1907), een tjalk als varend erfgoed
 West-Fries, iets of iemand uit of gerelateerd aan westelijk Friesland
 Westerlauwers Fries of Fries, wordt in het Engels Western Frisian genoemd
 West-Friese dialecten, dialecten die in westelijk Friesland gesproken worden